Bărăgan bezeichnet:
 Bărăgan, rumänische Tiefebene
 Schauplatz der Deportation in die Bărăgan-Steppe

Bărăgan ist der Familienname folgender Personen:
 Costica Bărăgan (* 1949), rumänischer Fechter